Duke Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Duke Township (North Carolina)
 Duke Township (Oklahoma)